Battleship Rock bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Battleship Rock (Colorado)
 Battleship Rock (New Mexico)
 Battleship Rock (Utah)